— ранобэ авторства Тихиро Мисимы с иллюстрациями Курури, выпускающееся издательством HobbyJAPAN под собственным лейблом HJ Novels с 21 января 2017 года. Первоначально публикация серии стартовала в июне 2016 года на онлайн-ресурсе Shousetsuka ni Narou как любительский проект.

На основе сюжета оригинального произведения с сентября 2017 года на онлайн-ресурсе  издательства Kadokawa Shoten публикуется манга-адаптация работы, подготовленная мангакой Хоки Кусано. 22 февраля 2018 года началась публикация глав манги в формате танкобонов. За пределами Японии манга была лицензирована на территории Северной Америки компанией Yen Press.

Сюжет 
Во время восхождения на одну из высочайших вершин Японии двадцативосьмилетний Кумакити Кумада сорвался со скалы и разбился насмерть. Тем не менее мужчина переродился в ином мире, где стал белым медведем. Осознав своё текущее положение, Кумакити принял решение извлечь максимум из своей новой жизни и стал пытаться привыкнуть к своим новым способностям в этом теле. Бродя по лесу, в котором он оказался, герой встречает молодую девушку-волчицу по имени Лулутина, на которую решила напасть группа рыцарей-людей. Кумакити спасает её от преследователей, а после начинает опекать Лулутину и её младших сестёр.

Критика 
Критики интернет-портала Anime News Network выставили низкие оценки манга-адаптации работы, отметив что она относится к поджанру фентези — исэкай. По мнению обозревателя Ребекки Сильверман, как и многие представители этого направления Reborn as a Polar Bear отличается низкой креативностью, а те ходы, которые на фоне других работ выглядят оригинально, кажутся опрометчивыми со стороны автора. В частности наиболее неудачными Сильверман посчитала элементы жанра гарем: особенно странным, на её взгляд, выглядел сам образ белого медведя как субъекта, в которого влюбляются девушки, поскольку это вызвало бы затруднения для них в сексуальном плане. Кроме того все потенциальные представительницы гарема являлись сёстрами, в том числе юного возраста, что добавляло, по оценке критика, дополнительный грязный в эротическом подтексте фактор. Сильверман отметила, что работа является «посредственной» и «предназначенной строго для поклонников жанра», однако признала, что сочетание фентези, элементов DIY и кулинарной истории выглядит довольно удачным и даёт надежду на нечто большее в ходе развития фабулы. При оценке качества рисунков критик расценила, что Хоки Кусано удалось качественно представить девушек-волчиц, однако сцены с медведем выглядели весьма нелепыми, поскольку изображения главного героя выглядели как попытка мангаки совместить реалистичную передачу белого медведя и придать ему одновременно приятный облик.

Другой обозреватель Anime News Network — Фэй Хоппер — назвала данную мангу «странным чтением», посчитав что история даже на фоне других представителей жанра очень фокусируется на актах доброты и альтруизма главного героя. Сюжет работы был оценён ей как «несвежий исэкай», а работа мангаки также получила нарекания за упрощения и диссонанс тонов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль веб-романа на сайте Shousetsuka ni Narou 
 Профиль ранобэ на сайте издтельства HobbyJAPAN
 Профиль манги на сайте